Гран-при Австралии — один из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». С  года и по настоящее время проводится на трассе «Альберт Парк» в Мельбурне, Австралия, в - проходил на городской трассе в Аделаиде. История Гран-при Австралии начинается с 1928 года, однако только с сезона  года Гран-при официально включён в чемпионат мира «Формула-1».

История

До Формулы-1 
В период 1928—1984 годов было проведено 49 Гран-при Австралии, не включённых в чемпионат мира. Однако, это были как правило Гран-при «в стиле Формулы-1» (на машинах с открытыми колёсами, open wheels), в которых часто принимали участие сильные пилоты со всего мира, соревнуясь с местными участниками из Австралии и Новой Зеландии. В числе победителей тех лет значатся такие знаменитые пилоты, как Ален Прост, Джим Кларк, Джеки Стюарт, Джек Брэбем, Брюс МакЛарен, Грэм Хилл, Алан Джонс.

Формула-1 

Впервые Гран-при Австралии в рамках чемпионата мира в классе Формула-1 прошло в  году на трассе Аделаида. На этой трассе, проложенной по улицам города, не столь узкой как Монако, но очень требовательной к водителям и коробкам передач, с  по  год завершался чемпионат мира. Самым известным стал этап  года, когда произошло столкновение между двумя претендентами на титул чемпиона мира Деймоном Хиллом и Михаэлем Шумахером. Шумахер впервые стал чемпионом мира, а споры о том происшествии идут до сих пор.

В  году Гран-при Австралии был перенесен на трассу в Альберт Парке. С этого момента, гонка в Австралии открывает чемпионат мира (за исключением сезона  года, когда австралийский этап был третьим в календаре в связи с проведением в сроки начала чемпионата в Мельбурне Игр Содружества). В результате, многие известные пилоты начали свою карьеру в Формуле-1 именно здесь — Жак Вильнёв (), Фернандо Алонсо, Хуан Пабло Монтойя, Кими Райкконен (), Марк Уэббер ().

Посещаемость 
После переноса этапа Формулы-1 из Аделаиды в Альберт-Парк резко снизилась зрительская посещаемость — в 1996 году гонку посетило лишь 4/5 от числа зрителей, приезжавших годом ранее в Аделаиду. С тех пор посещаемость Гран-при Австралии практически неуклонно падала, и в 2009 году число зрителей составило чуть больше половины от объёма 1995 года (285 000 против 510 000), после чего стал часто подниматься вопрос о причинах падения локальной популярности Гран-при. В числе таких причин, наряду с глобальным финансовым кризисом , называются также особенности конструкции трассы в Альберт-Парке. Неоднократно обсуждалась коммерческая целесообразность перемещения Гран-при Австралии в 1996 году в Мельбурн. Однако в 2010 году посещаемость выросла на 20 000 человек, то есть выше уровня 2006 года, вероятнее всего, вследствие успехов австралийского пилота Марка Уэббера в чемпионате мира.

Посещаемость Гран-при Австралии в Мельбурне:
 2010—305 000
 2009—286 900
 2008—303 000
 2007—301 000
 2006—301 500
 2005—359 000
 1996—401 000
Посещаемость Гран-при Австралии в Аделаиде:
 1995—510 000

Спонсоры 
Mitsubishi (1985), Foster's (1986—1993, 2002—2006), Adelaide (1994), EDS (1995), Transurban (1996), Qantas (1997—2001, 2010—), ING (2007—2009), Rolex (2013).

Победители

По количеству побед

Пилоты 
Победы которые не входили в зачёт чемпионата выделены розовым фоном.

Команды 
Жирным шрифтом выделены команды, участвующие в чемпионате «Формулы-1» сезона 2019

По годам

1928—1984

Чемпионат мира «Формулы-1»

Трассы проведения Гран-при 
Указаны только трассы гонок, входивших в чемпионат мира Формулы-1

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на statsf1.com
 Профиль на f1news.ru
 Профиль на wildsoft.motorsport.com

 
Австралия